El Estrella Roja de Belgrado ha participado en varias ocasiones en torneos organizados por la UEFA y han participado de manera regular.

Historia
El club inició su participación en los torneos de la UEFA en la temporada 1956/57 y su primer rival fue el Rapid JC de Holanda y su primer gol lo anotó Bora Kostic. Han llegado a semifinales de torneos europeos en 6 ocasiones y 3 veces finalista, con lo que es uno de los mejores 15 equipos de la UEFA en los torneos europeos junto a equipos como Real Madrid CF, Manchester United y FC Barcelona.

Partidos
El Estrella Roja de Belgrado ha participado en competiciones de la UEFA desde el año 1956 y éstos han sido sus resultados:

1956–70

1970–80

1980–90

1990–00

2000–10

2010–20

2020–presente

Referencias

Enlaces externos
 UEFA European Cup Football Result and Qualification by Bert Kassies 

Estrella Roja de Belgrado